Gazzo bezeichnet

 Michael V. Gazzo, US-amerikanischer Schauspieler und Autor

 Gazzo (Venetien), eine Gemeinde in der italienischen Provinz Padua
 Gazzo Veronese, Gemeinde in der italienischen  Provinz Verona
 Gazzo, Ortsteil und Verwaltungssitz der Gemeinde Bigarello in der Provinz Mantua
 Monte Gazzo, Berg im Gebiet von Sestri Ponente bei Genua